Мыре́ев (Мыре́ева) — эвенкийская и якутская фамилия.

Известные носители:
 Мыреев, Анатолий Максимович (род. 1941) — мастер спорта СССР по пулевой стрельбе, тренер.
 Мыреев, Евгений Васильевич (1966—?) — чемпион России по классической борьбе.
 Мыреев, Егор Иванович (1920—1942) — советский снайпер, участник Великой Отечественной войны.

 Мыреева, Анастасия Никитична (род. 1941) — советский и российский учёный, доктор филологических наук.
 Мыреева, Анна Николаевна (1930—2012) — учёный-филолог, переводчик, специалист по эвенкийской филологии.
 Мыреева, Лина Николаевна (род. 1991) — член сборной России по женской борьбе, призёр международных соревнований.

См. также 
 Мареев
 Мураев